Tempelritter steht für:
 Tempelritter, Angehöriger des Templerordens

Tempelritter ist Titelbestandteil:
 Die Tempelritter zu Aachen, Sage
Filme
 Der rote Tempelritter – Red Knight (2003), luxemburgischer Film
 Das Vermächtnis der Tempelritter (2004), US-Film
 Der verlorene Schatz der Tempelritter (2006), dänischer Film
 Scriptum – Der letzte Tempelritter (2009), kanadischer Film
 Der letzte Tempelritter (2011), US-Film
 Outcast – Die letzten Tempelritter (2014), US-Film
Siehe auch:
 Los Caballeros Templarios